Galerie M ist der Name folgender Galerien:
 Galerie M (Berlin)
 Galerie m Bochum